Rika je rijeka u Bosni i Hercegovini.

Desna je pritoka Vrbasa u koji se ulijeva kod Jajca, u naselju Rika. U Riku se ulijeva više manjih potoka. 

Rijeke u Bosni i Hercegovini
Porječje Vrbasa